Алёшинское или Алешинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Алешинское сельское поселение — входит в Дубровский район Брянской области
 Алешинское сельское поселение — входит в Навлинский район Брянской области
 Алёшинское сельское поселение — входит в Кирилловский район Вологодской области
 Алёшинское сельское поселение — входит в Дмитровский район Орловской области
 Алёшинское сельское поселение — входит в Рыбновский район Рязанской области
 Алёшинское сельское поселение — входит в Ряжский район Рязанской области
 Алёшинское сельское поселение — входит в Сасовский район Рязанской области